Doue est un nom propre qui peut désigner les noms propres suivants :

Toponyme 
 Doue, commune française du département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

Hydronyme 
 Doue (ruisseau), cours d'eau du département français de Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine, affluent du Bandiat, sous-affluent de la Charente par la Tardoire ;
 Doue de l'Eau,  cours d'eau du département français de Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté, sous-affluent du Rhône par l'Ognon et la Saône ;
 Œil de la Doue, résurgence karstique du département français du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 
 Saint-Germain-sous-Doue
 
 Doues